Габриэл Теодоро Мартинелли Силва (; родился 18 июня 2001, Гуарульюс) — бразильский футболист, нападающий английского клуба «Арсенал» и сборной Бразилии. Чемпион Олимпийских игр 2020 в Токио.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в 2010 году в футзальной команде клуба «Коринтианс». В 2015 году стал игроком молодёжной команды клуба «Итуано». Проходил просмотр в английском «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоне».

2 июля 2019 года подписал контракт с лондонским клубом «Арсеналом». 11 августа 2019 года дебютировал в английской Премьер-лиге, выйдя на замену Генриху Мхитаряну в матче против «Ньюкасл Юнайтед». 24 сентября 2019 года впервые вышел в стартовом составе «Арсенала» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Ноттингем Форест» и забил два мяча.

Карьера в сборной 
В мае 2019 года Мартинелли получил вызов в национальную сборную Бразилии для подготовки к предстоящему Кубку Америки.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2019/20

 Сборная Бразилии (до 23 лет)
 Победитель Летних Олимпийских игр: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Арсенал»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон